Липовец () — село в Турье-Реметовской сельской общине Ужгородского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 131 человек. Почтовый индекс — 89222. Занимает площадь 13,2 км².

Ссылки 
 Липовец на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области